Boezem (Rotterdam)
Boezemsingel (Oud Beijerland)
Boezemsingel (Gouderak)